rąbek – element damskiego ubioru, odmiana rańtucha
 rąbek – obłączek paznokcia
 rąbek dołu owalnego (), zob. otwór owalny
 rąbek rogówki ()